Die Abkürzung AFC steht für

 Aberdeen FC, ein schottischer Fußballverein
 AFC Amsterdam, niederländischer Fußballverein
 Afrikanische Frucht-Compagnie
 Agriculture & Food Consulting
 Air Force Cross, Militärauszeichnung in Großbritannien und den USA
 Alkaline Fuel Cell, alkalische Brennstoffzelle
 Ehemaliges Kfz-Kennzeichen von Angehörigen von Allied Forces Central Europe (AFCENT)
 Alternative-Forced-Choice, ein Messverfahren aus der Psychoakustik
 Altonaer FC von 1893, ein Sportverein in Hamburg-Altona, siehe Altona 93
 América FC, der Name verschiedener Fußballvereine
 America First Committee, eine isolationistische Bewegung in den USA 1940/41
 American Football Conference, amerikanischer Fußball-Kontinentialverband
 Amsterdamsche Football Club Ajax, ein Fußballverein in Amsterdam, siehe Ajax Amsterdam
 Angels For Children, Hongkonger Stiftung für das Kindeswohl in Südostasien
 Anti-Financial Crime, Maßnahmen zur Abwehr von Wirtschaftsstrafsachen (Geldwäsche etc.)
 Armored Face Conveyor, Fördertechnik im Bergbau, siehe Panzerförderer
 Asian Football Confederation
 Asociación de Fútbol de Cuba, der Fußballverband von Kuba
 Association Française des directeurs de la photographie Cinématographique, Vereinigung der französischen Kameraleute
 Association Football Club, der Name verschiedener Fußballvereine:
 Association Football Club Bournemouth in Bournemouth, England
 Llanelli Association Football Club in Llanelli, Wales
 New Brighton Association Football Club in New Brighton, England
 AFC Newport County in Newport, Wales
 AFC Rochdale in Rochdale, England
 Sunderland Association Football Club in Sunderland, England
 Association Football Clubs Tubize in Tubize, Belgien
 AFC Wimbledon im Londoner Stadtteil Wimbledon
 Wrexham Association Football Club in Wrexham, Wales
 Austrian Film Commission
 Automated Fare Collection, ein System zur automatischen Fahrpreisentrichtung
 Automatic Frequency Control, Automatische Frequenzregelung in der Funktechnik
 Australian Flying Corps

Siehe auch:

Abkürzung